Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A cím védője a cseh Petra Kvitová volt, aki azonban a harmadik fordulóban vereséget szenvedett a szerb Jelena Jankovićtól, és ezzel kiesett a további versenyből.

A torna győztese az amerikai Serena Williams lett, aki ezzel hatodik wimbledoni győzelmét, összességében 21. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg. Ezzel ő lett a legidősebb versenyző, aki az open érában egyéniben Grand Slam-tornát nyert. A győzelmével egyúttal második karrier Grand Slamét érte el.

Kiemeltek 
{{columns-list|2|
 Serena Williams (Bajnok)
 Petra Kvitová (Harmadik kör)
 Simona Halep (Első kör)
 Marija Sarapova (Elődöntő)
 Caroline Wozniacki (Negyedik kör)
 Lucie Šafářová (Negyedik kör)
 Ana Ivanović (Második kör)
 Jekatyerina Makarova (Második kör)
 Carla Suárez Navarro (Első kör)
 Angelique Kerber (Harmadik kör)
 Karolína Plíšková (Második kör)
 Eugenie Bouchard (Első kör)
 Agnieszka Radwańska (Elődöntő)
 Andrea Petković (Harmadik kör)
 Bacsinszky Tímea (Negyeddöntő)
 Venus Williams (Negyedik kör)

 Elina Szvitolina (Második kör)
 Sabine Lisicki (Harmadik kör)
 Sara Errani (Második kör)
 Garbiñe Muguruza (Döntő)
 Madison Keys (Negyeddöntő)
 Samantha Stosur (Harmadik kör)
 Viktorija Azaranka (Negyeddöntő)
 Flavia Pennetta (Első kör)
 Alizé Cornet (Második kör)
 Szvetlana Kuznyecova (Második kör)
 Barbora Strýcová (Első kör)
 Jelena Janković (Negyedik kör)
 Irina-Camelia Begu (Harmadik kör)
 Belinda Bencic (Negyedik kör)
 Camila Giorgi (Harmadik kör)
 Caroline Garcia ''(Első kör)
}}

Főtábla

Döntők

 2. csoport

| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= A Ivanović 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= K Mladenovic
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= V Azaranka
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= B Bencic
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01=

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredméníei 
 Selejtező eredményei

N1